Teatru se poate referi la:

 Teatru (spectacol) –  o formă de artă a spectacolului care folosește interpreți
 teatru  – un spațiu amenajat pentru spectacole:
 Teatru (clădire) – clădire cu scenă și locuri pentru public unde se țin reprezentări de spectacole
 Teatru (de vară) – un spațiu cu locuri de șezut în formă de amfiteatru pentru spectatori, în aer liber